Vače od Iberije, gruzijski vladar
 Vače (Litija, Slovenija), naselje u sastavu općine Litija, Slovenija